Peterkin bezeichnet:
 Peterkins Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Delaware
 Peterkin Park, ein Park im US-Bundesstaat New York
 Peterkin Pond, ein See im US-Bundesstaat Wisconsin
 Peterkin (Comicfigur), eine Comicfigur aus Scrambled Eggs von 1939

Peterkin ist auch der Familienname folgender Person:
 Julia Peterkin (1880–1961), eine US-amerikanische Schriftstellerin
 Richard Peterkin (* 1948), lucianischer Sportfunktionär